Waldbrunn, une commune d'Allemagne située dans le Bade-Wurtemberg
 Waldbrunn, une commune d'Allemagne située en Bavière
 Waldbrunn (Westerwald), une commune d'Allemagne située dans la Hesse

Autres 
 Ernst Waldbrunn (1907-1977), acteur allemand